Ел Ојо има више значења:

 Ел Ојо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ојо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ојо (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ојо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ојо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ојо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ојо (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику